Niebiosa mogą zaczekać (film 1978) − amerykański film w reżyserii Warrena Beatty i Bucka Henry’ego
 Niebiosa mogą zaczekać (film 1943) − amerykański film w reżyserii Ernsta Lubitscha
 Awantura w zaświatach − amerykański film w reżyserii Alexandra Halla, pierwowzór Niebiosa mogą zaczekać (film 1978).